

Carriera 
Il 1º luglio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra macedone del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Pelister: 2016-2017

Note

Collegamenti esterni